Nâsir, Naser, Nasser (arabe : nāṣir, , « aide ; défenseur », a-long, i-bref)
Nasîr, Nusayr (arabe : 
, vocalisé naṣīr, 
 ou nuṣayr, 
 « aide ; défenseur ; partisan », a-bref, i-long ou ay)

Remarque 
À ne pas confondre avec :
 Nasr (arabe : nasr, , « vautour », s/ au lieu de ṣ/) au sens totalement différent

Expressions 
Le mot Nâṣir entre souvent dans des expressions comme :
 Nâṣir ad-Dîn (« Défenseur de la religion ») 
 Nâṣir ad-Dawla (« Défenseur de la dynastie ») 
 Nâṣir al-Mulk (« Défenseur de la monarchie ») 
 Nâsir ad-Duniyâ wa ad-Dîn (« Défenseur du pouvoir et de la religion »)

Personnages 

 `Abd ar-Rahman III an-Nâsir émir  (921-929) puis calife omeyyade de Cordoue (929-961)
 Ahmad ibn Khalid al-Nasiri  (1834/5-1897), historien marocain né à Salé
 `Alī ben Hammud an-Nâsir calife de Cordoue (1016-1018)
 Nasir e Khosraw théologien et poète ismaélien de langue perse mort vers 1074.
 An-Nasir ibn Alannas ibn Hammad prince hammadide d'Algérie (1062-1088)
 An-Nâsir Salah ad-Dîn Yûsuf (Saladin) sultan ayyoubide de Damas (1174-1193), d'Alep (1183-1193, et d'Égypte (1187-1193)
 An-Nâsir trente-quatrième calife abbasside de Bagdad (1180-1225)
 Muhammad an-Nasir calife almohade (1199-1213)
 An-Nâsir Ayyûb roi ayyoubide du Yémen (1202-1214)
 Al-Kamil I Nâsir ad-Dîn sultan ayyoubide d'Égypte 1218-1238)
 Al-Malik an-Nâsir Qilij Arslân ad-Dîn sultan ayyoubide de Hama (1221-1229)
 An-Nâsir Dâwûd sultan ayyoubide de Damas (1227-1229), émir de Karak (1229-1250) abdique, mort en 1258.
 An-Nâsir Yûsuf sultan ayyoubide d'Alep (1237-1260), de Damas (1250-1260)
 Nasir ad-Din at-Tusi philosophe, mathématicien, astronome, théologien et médecin perse, de confession chiite mort en 1274
 As-Said Nâsir ad-Dîn Baraka Khan sultan mamelouk bahrite d'Égypte (1277-1280) 	
 An-Nâsir Muhammad sultan mamelouk bahrite d'Égypte (1293-1295), (1299-1309) et (1309-1340) 
 An-Nâsir Chihab ad-Dîn Ahmad sultan mamelouk bahrite d'Égypte (1342) 
 An-Nâsir al-Hasan sultan mamelouk bahrite d'Égypte (1347-1351) et (1354-1361)	
 An-Nâsir Faraj sultan mamelouk burjite d'Égypte (1389-1412) 
 An-Nâsir Muhammad sultan mamelouk burjite d'Égypte (1496-1498)
 Nasir ad-Din al-Qasri Muhammad ben Ahmad sultan wattasside du Maroc (1545-1547)
 Zaidan el-Nasir ou Moulay Zidane,  neuvième sultan Saadien du Maroc (1613-1628)
 Naser ad-Dowla nabab de la principauté Baoni (1800-1815)
 Nasser ad-Din Shah chah d'Iran (1848-1896)
 Mohammad Naser al-Molk mehtar de la principauté de Chitrâl (1936-1943)
 Gamal Abdel Nasser deuxième président de l'Égypte (1952-1970)
 Mohammad Naser Sayf al-Molk mehtar de la principauté de Chitrâl (1954-1971)
 Kamal Nasser homme politique et un poète palestinien, membre de l'Organisation de libération de la Palestine (1925-1973)
 Chadha (ou Shada) Nasser, avocate yéménite (née en 1964)
 Nasir Jones (surnommé Nas) est un rappeur américain né dans le Queens à New York

Autres 
 Lac Nasser
 Nasir, album du rappeur américain Nas